

События 
 Консулы Луций Постумий Альбин (3-й раз) (патриций) и Тиберий Семпроний Гракх (плебей). Проконсул Марк Клавдий Марцелл. Консул-суффект Квинт Фабий Максим (патриций). Преторы Марк Валерий Левин (дела иностранцев), Аппий Клавдий Пульхр (Сицилия), Квинт Фульвий Флакк (городской), Квинт Муций Сцевола (Сардиния). Дуумвиры для освящения храмов Квинт Фабий Максим и Тит Отацилий Красс.
 Консулом-суффектом на 215 г. избран Марк Клавдий Марцелл, но объявлено об огрешности избрания, и он отказывается.
 На Капитолийском холме в Риме освящены Храм Венеры Эриксинской и Храм Ума.
 Ок. 215—214 — Победа Марцелла при Ноле. В Сицилии карфагеняне высадили армию под командою греческих наёмников и вскоре получили перевес над римлянами. Успешные действия римлян в Испании.
 215—214 — Царь Сиракуз Гиероним. Внук Гиерона II.
 215—205 — Первая Македонская война.
 Неудачная попытка македонян выйти в море на лёгких судах.
 В Мессене вспыхнула вооружённая борьба. Туда прибыл Филипп V, ещё более возбудивший стороны. Аристократы попытались схватить вождей демократов, а демократы убили многих аристократов и с ними ещё 200 человек. Прибывший Арат крайне возмутился.

См. также

Примечания